Sphex argentatissimus  — вид роющих ос (Sphecidae). Австралия.

Распространение 
Австралия (Северная территория).

Описание 

Роющие осы крупного размера: от 20 до 21 мм (самка) и от 23 до 24 мм (самцы). Основная окраска тела чёрная.
Предположительно, как и другие члены рода Sphex своих личинок выкармливают парализованными насекомыми (ловят прямокрылых насекомых) и гнездятся в земле. Вид был впервые описан в 2015 году немецкими энтомологами Т. Дорфелем (Thorleif H. Dörfel) и М. Олем (Michael Ohl, Museum für Naturkunde, Берлин, Германия).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Sphex Linnaeus, 1758 на biolib.cz
 Каталог всех видов мировой фауны

Сфексы
Животные, описанные в 2015 году
Насекомые Австралии
Эндемики Австралии